|
|
|}
O Gabão encontra-se subdividido em províncias que por sua vez estão divididas em departementos. As nove províncias estão indicadas abaixo:

Estuaire
Haut-Ogooué
Moyen-Ogooué
Ngounié
Nyanga
Ogooué-Ivindo
Ogooué-Lolo
Ogooué-Maritime
Woleu-Ntem

Departamentos 
As províncias estão subdivididas em 37 departamentos, são eles:

Até 1975 o Gabão era dividido em 9 prefeituras e estas subdivididas em 28 subprefeituras. O status das prefeituras foi alterado para províncias, e as subprefeituras foram reorganizadas em 37 departamentos.

 

fr:Subdivisions du Gabon